Каза́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины.

Россия 
 Казацкая улица — улица в Вознесенке Воронежской области.
 Казацкая улица — улица в Домодедово, в мкр. Западный.
 в Курске:
 Казацкая улица; 
 Верхняя Казацкая улица; 
 Нижняя Казацкая улица. 
 Казацкая улица — улица в Можайске.
 Казацкая улица — улица в Ржевке Белгородской области.
 Казацкая улица — улица в Томаровке.

Украина 
 Казацкая улица — улица в Белом Одесской области, на острове Змеиный.
 Казацкая улица — улица в Вишнёвом.
 Казацкая улица — улица в Днепре.
 Казацкая улица — улица в Каховке.
 Казацкая улица — улица в Киеве.
 Казацкая улица — улица в Ужгороде.
 Казацкая улица — улица в Херсоне.
 Казацкая улица — улица в Черкассах.
 Казацкая улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Атаманская улица
 Казачья улица
 Улица Червонного Казачества